

Topônimos 
 Leiva (Espanha) —  município de La Rioja, Espanha
 Leiva (Nariño) —  município do departamento de Nariño, Colômbia
Villa de Leyva —  cidade no departamento de Boyacá, Colômbia

Pessoas 
Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585-1654) —  militar e administrador colonial espanhol
Ponciano Leiva (1821-1896) —  presidente de Honduras
Paulo Leivas Macalão (1903–1982) —  compositor e pastor evangélico brasileiro
João Leiva (1935–2000) —  engenheiro e político brasileiro
José Leiva Campos Filho ou Leivinha  (1949) —  ex-futebolista brasileiro
Lucas Pezzini Leiva (1987) —  futebolista brasileiro

Outros 
Ulex europaeus subsp. europaeus —  subespécie de planta com flor pertencente à família Fabaceae

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de biologia